Четумаль:

 Четумаль — город в штате Кинтана-Роо, Мексика 
 Четумаль — залив Карибского моря на южном побережье полуострова Юкатан.
 Международный аэропорт Четумаль — аэропорт города Четумаль